Matzing  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Matzing (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Matzing (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Matzing (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Matzing (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Matzing (Winzer), Ortsteil des Marktes Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Matzing (Gemeinde Andorf), Ortschaft von Andorf, Oberösterreich
 Matzing (Gemeinde Enzenkirchen), Ortschaft von Enzenkirchen, Oberösterreich
 Matzing (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Matzing (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Matzing (Gemeinde Hallwang), Ort bei Hallwang, Salzburger Land
 Matzing (Gemeinde Neumarkt), Ortschaft von Neumarkt am Wallersee, Salzburger Land
 Matzing (Gemeinde Seeham), Ortschaft von Seeham, am Obertrumer See, Salzburger Land